Клинья Додена, фокусировочные клинья () — вспомогательное фокусировочное приспособление, нашедшее наиболее широкое применение в зеркальных фотоаппаратах. Устройство состоит из двух полуцилиндрических призм, расположенных в круглом углублении в центре фокусировочного экрана зеркального видоискателя. При этом наклонные поверхности призм расположены навстречу друг другу и пересекаются в плоскости, совпадающей с поверхностью матового стекла.

Принцип действия 
Клинья располагаются в плоскости фокусировочного экрана и отклоняют проходящий свет в противоположные стороны. В видоискателе они делят изображение, видимое сквозь них, на две части. В случае, если плоскость резкого изображения совпадает с поверхностью матового стекла и точкой пересечения клиньев, изображение выглядит цельным. Если объектив не сфокусирован и плоскость наводки не совпадает с точкой пересечения, части изображения, видимые сквозь разные половины клиньев, смещаются в разные стороны. 

Такой эффект позволяет преодолеть один из главных недостатков зеркальной аппаратуры: затруднённую фокусировку по матовому стеклу, особенно при слабом освещении и низкой светосиле объектива. В большинстве типов зеркальной аппаратуры по аналогии с дальномерными фотоаппаратами граница клиньев располагается горизонтально («Старт», «Киев-88», Nikon F, Canon F-1, Pentax K1000), позволяя наводить на резкость только по вертикальным контурам. Для наводки по горизонтальным линиям фотоаппарат поворачивается на 90°. Некоторые производители выпускают сменные фокусировочные экраны, на которых клинья расположены под углом 45°, делая наводку более удобной по контурам с разными направлениями. Штатные экраны с таким расположением клиньев встречаются значительно реже (Rolleiflex SL 35, Praktica BX 20, Ricoh XR-P, «Киев-19М»). Ещё одна разновидность ориентации — две пары полуклиньев с вертикальной и горизонтальной границами — также используется только в сменных экранах. 

Клинья Додена появились в фотоаппаратуре значительно раньше микрорастра, поскольку не требуют высокоточного прессования. Они могут изготавливаться из оптического стекла с последующим приклеиванием в соответствующее углубление матового стекла. Главным недостатком клиньев считается их непригодность при работе объективами с низкой светосилой или закрытой диафрагмой. При относительном отверстии ниже f/4 фокусировка по клиньям невозможна, поскольку они полностью затемняются и мешают визированию. Уменьшение угла наклона поверхности клиньев позволяет снизить предельно допустимую светосилу, но точность фокусировки при этом падает. В фокусировочных экранах фотоаппарата Canon New F-1 была использована оригинальная конструкция клиньев, при которой вместо цельных полуклиньев использовались несколько поперечных сегментов, каждый из которых состоял из двух граней с разным углом наклона: 10° 50' и 5° 40'. За счёт переменного угла удалось совместить работоспособность устройства при небольших относительных отверстиях и хорошую точность со светосильной оптикой. Позднее такая же конструкция клиньев использовалась и другими производителями. 

Кроме непригодности при низкой светосиле, клинья Додена привносят неопределённость фокусировки при смещении глаза относительно окуляра видоискателя. Кроме того, они не эффективны при съёмке объектов со слабо выраженными контурами и не отображают глубину резко изображаемого пространства. По этим причинам, они окружаются матированной поверхностью фокусировочного экрана, которая используется для контроля глубины резкости и фокусировки объективов с низкой светосилой. С появлением технологий изготовления качественного микрорастра, оба устройства стали сочетать на универсальных (комбинированных) фокусировочных экранах. При этом клинья, расположенные в центре, окружены кольцом микропирамид, а остальное поле матировано. Все фокусировочные элементы таких экранов изготавливаются прессованием на поверхности общей заготовки из акрилата. В системных фотоаппаратах, допускающих возможность смены фокусировочного экрана, вместо клиньев Додена может быть выбран другой тип вспомогательного устройства фокусировки, более подходящего к конкретной съёмочной ситуации или объективу. Так, для удобства работы с объективами низкой светосилы вместо клиньев может быть установлено чистое матовое стекло. Напротив, при съёмке широкоугольными объективами, фокусировка которых по матовому стеклу затруднена, вместо него может быть установлен экран с клиньями.
 
В некоторых моделях современной цифровой фотоаппаратуры с автофокусом, оснащаемой штатным фокусировочным экраном без вспомогательных приспособлений,  сохраняется возможность его замены на экран, содержащий клинья Додена или микрорастр. Это повышает удобство работы со сменными объективами без автофокусировки.

См. также 
 Микрорастр
 Фокусировочный экран
 Зеркальный фотоаппарат

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
  Научно-технический центр Красногорского завода им. С. А. Зверева. «Фокусировочный экран». 

Оптика
Фототехника